Manat steht für:

 Aserbaidschan-Manat, die Währung Aserbaidschans
 Turkmenistan-Manat, die Währung Turkmenistans
 Georgischer Manat, die Währung der Demokratischen Republik Georgien 1918–1921
 Manat (Göttin), bei den Kuraishiten die Mondgöttin und Göttin des Schicksals

Manat ist Teil eines Familiennamens von:
 John Bosco Manat Chuabsamai (1935–2011), thailändischer Geistlicher, Theologe und Bischof von Ratchaburi